Стожа́р,стожа́ры:

 Стожа́р — шест, вбиваемый в землю в середине стога. Если стог довольно большой, то используют несколько дополнительных шестов, которые устанавливаются конусообразно.
 Стожа́ры - только мн. Группа шестов, располагаемых клеткой или конусообразно для просушки на них сена.
 Стожа́р - втыкаемый в землю кол, к которому привязывают лошадь, прикол.
 Стожа́ры — преим. мн. Название разных (по местностям) созвездий: Плеяд, Тельца, а также Большой и Малой Медведицы с Полярной звездой в центре. «Небо начинало светлеть на востоке и стожары опускаться к горизонту.» Л.Толстой. «Блистал над степью искрами стожар.» А.К.Толстой.
 «Стожа́ры» — международный фестиваль актёров кино, проводимый в Киеве.